

Cinema 
 Il fantasma (The Unseen) – film del 1945 diretto da Lewis Allen
 The Unseen – film del 1980 diretto da Danny Steinmann
 The Unseen – film del 2005 diretto da Lisa France
 The Unseen – film del 2016 diretto da Geoff Redknap
 The Unseen – film del 2017 diretto da Gary Sinyor

Musica 
 The Unseen – band hardcore punk statunitense
 The Unseen – album del 2000 del rapper statunitense Madlib